L'édition 2022 du tournoi de tennis de Paris-Bercy se déroule du 31 octobre au  sur dur en intérieur. Il s'agit du  et dernier ATP Masters 1000 de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, des Américains Reilly Opelka et Jenson Brooksby, de l'Australien Nick Kyrgios et du Français Gaël Monfils. Ils sont respectivement remplacés par Andy Murray, John Isner, Brandon Nakashima, Sebastian Korda et Alex Molčan.

Lauréats 
Le Danois Holger Rune remporte le tournoi en simple en battant en finale le tenant du titre Novak Djokovic. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, son premier dans la catégorie Masters 1000.

En double, Wesley Koolhof et Neal Skupski décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ivan Dodig et Austin Krajicek. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Paris-Bercy
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Paris
Tennis en octobre 2022
Tennis en novembre 2022
Sport en France en 2022